Euholognatha  — инфраотряд веснянок из подотряда Arctoperlaria.

Описание 
Первый членик лапок длинный, почти такой же длины, как третий. Церки одночлениковые или укороченные, реже многочлениковые; глоссы и параглоссы приблизительно одинаковой длины.

Классификация 
На июль 2021 года в инфраотряд включают следующие семейства:
 
 Надсемейство Nemouroidea
 † 
 
 
 † 
 
 
 † 
 † 
 †

Примечания 

Веснянки